Егерукаевцы (самоназвание — Еджэрыкъуай) — субэтнос адыгейцев. В некоторых источниках конца XIX — начала XX века, например в «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», описываются под названиями егеруки или егерукавцы.

В настоящее время проживают в ауле Егерухай и других населённых пунктах Республики Адыгея, России и за границей.

Упоминаются с XVIII века и в ходе Русско-Кавказской войны.

Упоминания в литературе и исторических документах 
 1762 год — Французский консул в Стамбуле Пейсонель КЛОД-ШАРЛЬ — При описании «Страны Черкесов», привел племя «Егуркай» в списке черкесских (адыгских) племен.
 1840 год — Русский генерал, топограф, Бларамберг, Иван Фёдорович составил описание Кавказа, в котором указал племя «Эгеркваи» в списке черкесских (адыгских) племен.
 1858 год — Русский археолог и исследователь Кавказа Берже, Адольф Петрович — написал — "Егерукой — обитали на левом берегу р. Лабы, вблиз впадения её в р. Кубань. Оба эти племени находятся под властью князей Болотоковых. В 1849 г. темиргоевцы и егерукаевцы, по наущению Магомет Амина, бежали за Белую. В 1851 г. князь Болоток, возвратившись, покорился нам с частью своего народа, между тем как другая, большая, осталась за Лабою. Важнейшие фамилии суть следующие: Болотоковы, Каноко, Анчоко, Четоржоко и др. "
"Егерукаевцы и Темиргоевцы — на левом берегу Лабы, близ впадения её в Кубань. "

 1913 год — Русский историк и член-корреспондент Петербургской АН Щербина, Фёдор Андреевич в своем основном научном труде «История Кубанского казачьего войска», написал — "Ближайшими соседями темиргоевцев, к юго-востоку, были егерухаевцы. Последние были «родовичами» темиргоевцев, обособившимися в отдельную отрасль, но осевшими рядом с ними в той же долине, между pp. Белой и Лабой. Владения егерухаевцев граничили с северо-востока с землями темиргоевцев, а с юго-востока с землями махошевцев. Эта юго-восточная граница направлялась по верховьям Фарса от абадзехской границы к среднему течению Лабы близ нынешней ст. Курганной. "

Примечания

Литература 
 Адыгская (Черкесская) энциклопедия. Москва, 2006
 Пейсонель К. Ш. ТРАКТАТ О ТОРГОВЛЕ НА ЧЕРНОМ МОРЕ («Traite sur le commerce de la mer Noir»), издано в Париже в 1787 г.

 

Адыгейцы